Вікіпедія мовою санго () — розділ Вікіпедії мовою санго. Створена у 2004 році. Вікіпедія мовою санго станом на  року містить . Загальна кількість сторінок у Вікіпедії мовою санго — . Глибина (рівень розвитку мовного розділу) Вікіпедії мовою санго .

Історія 
 Червень 2013 — створена 200-та стаття.

Статистика 
Відвідуваність головної сторінки Вікіпедії мовою санго за останні три місяці:

Див. також 
 Повний список Вікіпедій

Примітки

Посилання 
 
 http://stats.wikimedia.org/EN/TablesWikipediaSG.htm